Trapeze (turnen), een toestel in het circus en de turnsport
 Trapeze (zeilen), een hulpmiddel bij het zeilen
 Trapeze (film), een Amerikaanse film uit 1956 van Carol Reed
 Trapeze (band), een Britse rockband